Открытый чемпионат Малайзии 2016 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2016 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Основные соревнования проходили в Куала-Лумпуре, Малайзия — с 29 февраля по 6 марта 2016 года.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир —  Каролина Возняцки
 Парный турнир —  Ван Яфань /  Лян Чэнь

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Роберта Винчи (№ 10 в мире на тот момент). Итальянка вылетела уже на старте, проиграв Чжан Кайчжэнь. Осечкой Винчи воспользовалась другая фаворитка соревнований и второй номер посева Элина Свитолина. Украинская теннисистка выиграла главный приз, обыграв в финале № 6 посева Эжени Бушар. Прошлогодняя победительница турнира Каролина Возняцки не защищала свой титул. В розыгрыше турнира приняло участие две представительницы России: Елизавета Куличкова и Александра Панова, но обе проиграли на старте.

В парном турнире главный приз завоевал дуэт — Варатчая Вонгтинчай и Ян Чжаосюань. Они обыграли в финале прошлогодних чемпионок и первых номеров посева Ван Яфань и Ян Чжаосюань.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Элина Свитолина обыграла  Эжени Бушар со счётом 6-7(5), 6-4, 7-5.
 Свитолина выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бушар сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Варатчая Вонгтинчай /  Ян Чжаосюань обыграли  Ван Яфань /  Лян Чэнь со счётом 4-6, 6-4, [10-7].
 Вонгтинчай и Ян выиграли дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Малайзии
 WTA Тур 2016
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Малайзия
Теннис
Февраль 2016 года
Март 2016 года
2016